Kanosue ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Kanosue (1927–1991), japanischer Maler
 Kazuyuki Kanosue (* 1952), japanischer Sportwissenschaftler